Myrtle (Minnesota)
Myrtle (Mississippi)
Myrtle Beach
Myrtle Creek

Veja também 
 Murta
 Murta-comum

Desambiguações de topônimos

sv:Spöken i Harry Potter#Missnöjda Myrtle